Abédi Ayew Pelé (1964), Ghanees voetballer
Abdul Rahim Ayew (1988), Ghanees voetballer
André Ayew (1989), Ghanees voetballer
Jordan Ayew (1991), Ghanees voetballer